Afrykański Super Puchar (ang. CAF Super Cup) – coroczny mecz rozgrywany pomiędzy zwycięzcami afrykańskiej Ligi Mistrzów oraz Afrykańskiego Pucharu Konfederacji. Biorą w nim udział zwycięzcy tych rozgrywek z minionego sezonu.

Historia 
Zostały po raz pierwszy zorganizowane przez CAF w roku 1993. Jest to kontynentalny odpowiednik europejskich rozgrywek o Superpuchar Europy UEFA oraz południowoamerykańskich Recopa Sudamericana. Początkowo (aż do 2004 r.) o zdobyciu Superpucharu decydował mecz pomiędzy triumfatorem Pucharu Afrykańskich Mistrzów Krajowych (od 1998 Ligi Mistrzów) i triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów. Po likwidacji Pucharu Zdobywców Pucharów (ostatnia edycja 2003) drugim finalistą został zespół zwycięzców Afrykańskiego Pucharu Konfederacji i od 2005 roku format rozgrywek obowiązuje w jej obecnej formie.

Finały

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Afrykański Super Puchar w serwisie RSSSF 

Rozgrywki klubowe CAF